est une expression anglaise signifiant « sans pitié » ou « pas de quartier ». Elle peut faire référence à :

Musique

Groupe 
  , boys band américano-allemand.

Chanson 

 , chanson de Ty Herndon présente sur l'album  sorti le  ;
 No Mercy, de The Living Tombstone sorti le 12 janvier 2017.

EP 

 , EP de B.A.P sorti le .

Album 

 , album de Da Youngsta's sorti le  ;
 , album de Daddy Yankee sorti le  ;
 , album de T.I. sorti le .

Autres 
 WWE No Mercy, un pay-per-view annuel de la WWE (catch) : 
 1999 : No Mercy, un pay-per-view de la World Wrestling Federation réservé au Royaume-Uni en 1999.
 2016 : No Mercy' ;'
 2017 : No Mercy''.